Kenny Elissonde   (ur. 22 lipca 1991 w Longjumeau) – francuski kolarz szosowy. Olimpijczyk (2020).

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy kolarze szosowi
Francuscy olimpijczycy
Kolarze FDJ
Kolarze Team Ineos
Kolarze Trek-Segafredo
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Ludzie urodzeni w Longjumeau
Urodzeni w 1991